Красноярская городская агломерация — одна из крупнейших агломераций в Сибири и в России.

Численность населения агломерации-миллионера в настоящее время (2019) составляет более 1,389 млн жителей и, по прогнозам, к 2020 году может составить 1,5 млн жителей.

Помимо Красноярска (1,092 млн чел.), агломерация включает в себя ряд крупных городов и городских поселений — Железногорск (92,3 тыс. чел.), Дивногорск (33,4 тыс. чел.), Сосновоборск (40,6 тыс. чел.), Емельяново (53,8 тыс. чел., включая район), Берёзовку (42,1 тыс. чел., включая район); близлежащие населённые пункты Манского (15,5 тыс. чел) и Сухобузимского (19,8 тыс. чел.) районов.

Агломерация и её город-ядро являются в значительной мере межрегиональным центром социально-экономического развития и притяжения Восточной Сибири и в некоторой мере пытаются оспорить такое положение для всей Сибири у Новосибирска.

Значительная часть западных и северных территорий Иркутской области тяготеет к Красноярску и Красноярскому краю в целом, что проявляется в миграционных предпочтениях при получении высшего образования, различных видов профессиональных услуг. 

Город-ядро в советское время планировал, но не достиг статуса города-миллионера. Это произошло в апреле 2012 года ввиду прекращения депопуляции и увеличения притока иностранных рабочих и мигрантов. Местные власти разработали также программу «Миллион», включающую ускоренное строительство объектов жилья и инфраструктуры.

За счёт естественного прироста, дальнейшей трудовой миграции из городов Восточной Сибири, зарубежной Средней Азии и инновационных проектов «Большого Красноярска» развития численность Красноярской агломерации в ближайшее время может достаточно быстро возрасти. 

PR-стратегия Красноярской агломерации была разработана ТОР «Северные промышленники и предприниматели».

«Большой Красноярск» 
C 2007 года в краевой и городской администрациях началось рассмотрение вопроса по объединению в муниципальное образование «Большой Красноярск» значительной части его агломерации — Красноярска, его городов-спутников Дивногорска, Сосновоборска, Берёзовки и близлежащих посёлков.

Предполагается, что благодаря объединению и ускоренному развитию «Большой Красноярск» будет иметь в 2020 году численность населения около 1,5 млн жителей.

Федеральный центр поддерживает эту инициативу и включил «Большой Красноярск» в разрабатываемую Минрегионразвития и Минэкономразвития программу создания в России четырнадцати так называемых опорных российских городов-миллионеров.  

Также, будучи премьер-министром России, В. В. Путин предложил представить программу развития Восточной Сибири.

Примечания 

агломерация
Городские агломерации России